Третье правительство Блю́ма  — кабинет министров, правивший Францией 31 день, с 16 декабря 1946 года по 16 января 1947 года, в период Четвёртой французской республики, в следующем составе:
 Леон Блюм — председатель Временного правительства и министр иностранных дел;
 Андре Ле Трокер — министр национальной обороны;
 Эдуар Депрё — министр внутренних дел;
 Андре Филип — министр экономики и финансов;
 Робер Лакост — министр индустриального производства;
 Даниель Мейер — министр труда и социального обеспечения;
 Поль Рамадье — министр юстиции;
 Ив Танги — министр общественных предприятий коммунального обслуживания;
 Марсель Эдмон Нажелан — министр национального образования;
 Макс Лежён — министр по делам ветеранов и жертв войны;
 Робер Прижен — министр сельского хозяйства;
 Мариус Муте — министр заморских территорий;
 Жюль Мок — министр общественных работ, транспорта, реконструкции и градостроительства;
 Пьер Сегелль — министр здравоохранения и народонаселения;
 Эжен Тома — министр почт;
 Феликс Гуен — министр планирования;
 Ги Молле — государственный министр;
 Огастен Лоран — государственный министр.
Изменения
 23 декабря 1946 — Огастен Лоран сменил Муте на посту министра заморских территорий.

См. также 
 Список французских правительств

Правительства Четвёртой республики